Футбольная лига Англии 1912/13 () — 25-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии в пятый раз в своей истории стал «Сандерленд». Второй дивизион выиграл «Престон Норт Энд».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1912/13 на сайте RSSSF.com

1912
Футбол в Англии в сезоне 1912/1913